Prvakom Jugoslavije u rukometu za sezonu 1960./61. je postala momčad Partizana iz Bjelovara.

1. savezna liga

II. rang prvenstva

Hrvatska 
Završnica republičkog prvenstva igrana u Zagrebu uz sudjelovanje četiri momčadi.

Kvalifikacije za republičko prvenstvo 

Turnir igran u Čakovcu

Pretkvalifikacije za republičko prvenstvo 
Južna skupina, turnir igran u Splitu. Sudionici: Jugovinil Kaštel Gomilica, Split, Borac Zadar i Jedinstvo Zadar

Prvenstvo Splitskog rukometnog podsaveza

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982., str. 83-85
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
  

1960-61